В съответните таблици са изброени стойностите на моларните йонизационни енергии, измерени в kJ·mol-1. Това е енергията на мол, необходима за отстраняване на електрони от газообразни атоми или атомни йони. Първата моларна йонизационна енергия се отнася за неутралните атоми. Втората, третата и т.н. моларни йонизационни енергии се отнасят до по-нататъшното отстраняване на електрона от единично, двойно и т.н. зареден йон. Всички данни от ръдърфордий нататък са приблизително изчислени.

1-ва – 10-а

11-а – 20-а

21-ва – 30-а

Източници 
   (за приблизително изчислените)
  
   (за приблизително изчислените)

Химични свойства